

Geografia
 Colle del Maurin – valico alpino che collega la Valle Maira con la Valle dell'Ubaye
 Saint-Maurin – comune francese situato nel dipartimento del Lot e Garonna

Persone
 Charles Maurin (1856-1914) – pittore e incisore francese
 Joaquín Maurín (1896-1976) – politico spagnolo
 Louis-Joseph Maurin (1859-1936) – cardinale e arcivescovo cattolico francese
 Peter Maurin (1877-1949) – attivista francese cattolico